Kolischer ist der Familienname von
 Gustav Kolischer (1863–1942), Gynäkologe in Wien
 Heinrich Kolischer (1853–1932), Industrieller, Bankier und Politiker in Lemberg und Wien